Креща́тик () может означать:

Топоним 
 Украина
 Крещатик — главная улица Киева.
 Крещатик — ручей в Киеве.
 Крещатик — село, Кролевецкий район, Сумская область.
 Крещатик — село, Роменский район, Сумская область.
 Крещатик — село, Черкасский район, Черкасская область.
 Крещатик — село, Заставновский район, Черновицкая область.
 «Крещатик» — газета Киевского городского совета.
 «Крещатик» — станция Киевского метрополитена.

Другое 
 «Крещатик» — украинский академический камерный хор.
 «Крещатик» — международный литературный журнал.

См. также 
 Хрещатик